

События 
 Назначены консулами Секст Эруций Клар и Гней Клавдий Север Арабиан.
Китай:
 Хуань-ди — император Китая с 146 до 168.

Родились 
 11 апреля — Септимий Север, римский император.

Скончались 
 Лян Сяо — китайский полководец.
 Секст Эруций Клар — консул римской империи 146 года.
 Чжи-ди (Хань)— император китайской династии Восточная Хань (145—146).

См. также